Georg Niedermeier est un footballeur allemand né le  à Munich qui évolue au poste de défenseur central.

Carrière

Palmarès 
Néant

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur allemand
Naissance en février 1986
Naissance à Munich
Joueur du VfB Stuttgart
Joueur du SC Fribourg
Joueur du Melbourne Victory